George Howard (1622–1671) – angielski parlamentarzysta
 George Howard (1773–1848) – brytyjski arystokrata i polityk, 6. hrabia Carlisle
 George Howard (1802–1864) – brytyjski arystokrata i polityk, 7. hrabia Carlisle
 George Howard (1920–1984) – brytyjski żołnierz i polityk 
 George Howard (ur. 1949) – brytyjski arystokrata, 13. hrabia Carlisle
 George E. Howard (1935–2018) – amerykański hebraista